El sombrero de copa es un tipo de sombrero creado en el siglo XIX. También puede hacer referencia a los siguientes artículos:

El sombrero de copa, obra de teatro de 1887 de Vital Aza.
Sombrero de copa, película estadounidense de 1935.